Football Club Ararat-Armenia (armensk: Արարատ-Արմենիա) er en armensk fodboldklub fra Jerevan, der blev dannet den 2017.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup
Pr. 27. april 2019.

Referencer

Eksterne henvisninger  
 Klubbens officielle hjemmside  
 FK Ararat-Armenia Jerevan  på Soccerway

Fodboldklubber i Armenien
Jerevan